Balongdowo (Candi)
 Balongdowo (Kepoh Baru)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing